Kuczma ist der Name von:

 Aleksandr Kuczma (* 1980), kasachischer Fußballspieler, siehe Aleksandr Kuchma
 Adam Kuczma (1924–2017), polnischer methodistischer Geistlicher
 Marek Kuczma (1935–1991), polnischer Mathematiker (Jagiellonen-Universität)

Siehe auch:
 Kutschma